Pułki artylerii noszące numer „11”:

Polskie:
 11 Pułk Kresowy Artylerii Polowej (1919–1921) → 22 Pułk Artylerii Polowej (1921–1930) → 22 Pułk Artylerii Lekkiej (1931–1939)
 11 Pułk Kresowy Artylerii Ciężkiej (1919–1920) → 11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej (1920–1921) → 10 Pułk Artylerii Ciężkiej
 11 Pułk Artylerii Polowej (1921-1930) → 11 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej (1931-1939)
 11 Pułk Artylerii Ciężkiej (1942-1947)
 11 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej (1945-1947)
 11 Pułk Artylerii Przeciwpancernej (1945-1947)
 11 Pułk Artylerii Haubic (1944-1945)
 11 Pułk Moździerzy (1944-1945)
 11 Pułk Artylerii im. gen. dyw. Stanisława Kopańskiego (1995-2001)
 11 Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema (od 1 I 2011)

Austro-węgierskie:
 11 Pułk Artylerii Polowej (1854–1885) → 2 Pułk Artylerii Korpuśnej
 11 Galicyjski Pułk Artylerii Korpuśnej (1885–1891) → 11 Pułk Artylerii Korpuśnej (1891–1908) → Pułk Haubic Polowych Nr 11 (1908–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 111 (1918)
 11 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 11 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 32 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 32 (1918)
 33 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 33 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 11 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 11 (1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 11 (1913–1918)